Xylophagus är ett släkte av tvåvingar. Xylophagus ingår i familjen vedflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Vedflugor
Xylophagus